Dubnica steht für:

 Dubnica nad Váhom, Stadt im Okres Ilava, Trenčiansky kraj, Slowakei
 Dubnica (Kosjerić), Dorf in der Gemeinde Kosjerić, Okrug Zlatibor, Serbien